Натуральне число 1713
 1713 рік до нашої ери
 1713 рік нашої ери